Brousil může být:
české příjmení
 Antonín Brousil (1869–1943) – farář a spisovatel
 Antonín Martin Brousil (1907–1986) – filmový teoretik, historik, kritik, publicista, pedagog
 Jaroslav Brousil – český moderátor
 Josef Antonín Brousil (1871–1892) – český malíř, krajinář
 Tomáš Brousil (* 1975) – typograf